Cavallini ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Cavallini (* 1992), US-amerikanische Eishockeytorhüterin
 Ernesto Cavallini (1807–1874), italienischer Klarinettist und Komponist
 Eugenio Cavallini (1806–1881), italienischer Geiger, Bratschist, Dirigent und Komponist 
 Gino Cavallini (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Giovanni Cavallini (* 1960), italienischer Kameramann
 Lucas Cavallini (* 1992), kanadischer Fußballspieler
 Paul Cavallini (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Pietro Cavallini (1250–1330), italienischer Maler